Německý dům (Deutsches Haus) může označovat:

 Německý dům (Brno)
 Kulturní dům Slávie (Německý dům) v Českých Budějovicích
 Německý dům (Ostrava)
 Německý dům (Brno)
 Německý dům (Slavonice)